Wersja imienia męskiego Gary
 Garry Lake – jezioro w Kanadzie